Ballota steht für:
 einen Ort in Spanien, siehe Ballota (Asturien)
 den wissenschaftlichen Namen der Pflanzen-Gattung der Schwarznesseln (Ballota) in der Familie der Lippenblütler (Lamiaceae)
 Ballota (Cudillero), Parroquia  in der Gemeinde Cudillero der autonomen Region Asturien

Siehe auch:
 Balota